Herly (Pas-de-Calais)
Herly (Somme)

Desambiguações de topônimos